Gramsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gramsch (1894–1988), deutscher Pädagoge, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Bernhard Gramsch (* 1934), deutscher Prähistorischer Archäologe und Direktor des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam
 Christian Gramsch (* 1959), deutscher Journalist, Bruder von Ursula Gramsch
 Friedrich Gramsch (1894–1955), preußischer Beamter und Landrat des Landkreises Heiligenbeil
 Friedrich Karl Gramsch (1860–1923), preußischer Beamter und Regierungspräsident der Regierungsbezirke Gumbinnen und Königsberg
 Robert Gramsch (* 1968), deutscher Mediävist
 Ursula Gramsch (* 1962), bürgerlicher Name der Harfenistin Ulla van Daelen